Памятник Л. Н. Трефолеву расположен в Ярославле на пересечении улиц Андропова и Трефолева в сквере перед Казанским монастырём.

Скульптор А. Н. Черницкий.

История создания 
Известный ярославский историк и краевед, писатель и поэт Леонид Николаевич Трефолев (1839—1905) родился в уездном городе Любиме Ярославской губернии. Позднее он учился в Ярославле в гимназии, в Демидовском юридическом лицее, после окончания которого работал помощником редактора Ярославских губернских ведомостей, занимался литературной деятельностью. Память о нём решено было увековечить, поставив памятник на улице, где он жил.

Описание памятника 
Памятник представляет собой бюст Л. Н. Трефолева, установленный на строгом прямом постаменте. На постаменте имеются барельефы с изображением героев произведений Л. Трефолева — ярославских горожан, крестьян и, конечно, бурлаков, чью нелёгкую долю описывал поэт. Место выбрано неслучайно. Здесь на бывшей Варваринской улице в 1870-х годах жил и творил Трефолев. В его стихах есть такие строки: «Как на улице Варваринской спит Касьян, мужик Камаринский».

Источники 
 Жельвис В. И. Прогулки по Ярославлю: Путеводитель. — Ярославль: Верхняя Волга, 2001.
 Козлов П. И., Маров В. Ф. Ярославль. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1988.

Памятники по алфавиту
Трефолеву, Ярославль
Трефолеву
Здания и сооружения, построенные в 1958 году в России
Трефолеву, Ярославль
Трефолеву, Ярославль
Скульптуры 1958 года
1958 год в Ярославской области